Квінт Волузій Сатурнін () — традиційне чоловіче ім'я в  давньоримському роду нобілів Волузіїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Квінт Волузій Сатурнін (консул 56 року) (? — після 61) — державний діяч Римської імперії, консул 56 року
 Квінт Волузій Сатурнін (консул 92 року) (? — після 92) — державний діяч Римської імперії, консул 92 року